Vicente Fernández (golfer), Argentijnse golfprofessional;
Vicente Fernandez (politicus), Filipijns politicus;
Vicente Fernández (zanger), Mexicaanse zanger van rancheraliederen.